Щит — одна з найстарших форм озброєння
 Щит — сузір'я
 Щит — основа герба в геральдиці
 Кристалічний щит, щит у геології — великий (до 1000 км впоперек) виступ фундаменту геологічної платформи
 Щит прохідницький — рухоме привибійне кріплення, яке використовується для проведення гірничих виробок.
 Розподільний щит — пристрій для приймання і розподілення електричної енергії
 Пожежний щит — щит на стіні для розміщення первинних засобів пожежогасіння
 Бронещит — захисний пристрій, який встановлюється на зброю
 Рекламний щит
 Силовий щит — термін наукової фантастики і фентезі
 «Щит» — фантастичний роман американського письменника Пола Андерсона, опублікований у 1962 році

Топонім 
 Щит — поселення в общині Шмартно-при-Літії, Осреднєсловенський регіон, Словенія

Див. також 
 Щитоподібна залоза
 Щит і меч (фільм)
 Виставковий стенд
 Щиток